

Едвардсвілл — місто, штат Алабама
 Едвардсвілл — місто, штат Іллінойс
 Едвардсвілл — місто, штат Канзас
 Едвардсвілл — місто, штат Пенсільванія